Манрике () — испанская фамилия:

 Манрике, Франсиско — аргентинский политик, военный и журналист
 Манрике, Хорхе — испанский воин и поэт
 Манрике де Лара — один из знатнейших родов Кастильского королевства.